Cedar Grove (Flórida)
 Cedar Grove (Indiana)
 Cedar Grove (Nova Jérsei)
 Cedar Grove (Novo México)
 Cedar Grove (Virgínia Ocidental)
 Cedar Grove (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos